THK steht für:

 THK (Unternehmen), japanisches Maschinenbauunternehmen
 Thakhek Airport (IATA-Code), Flughafen von Thakhek, Laos
 Türk Hava Kurumu Hava Taksi İşletmesi (ICAO-Code), türkische Fluggesellschaft
 Typisierte Herstellungskosten, Begriff aus der Ermittlung der Kaufpreisaufteilung bei Immobilien, siehe auch Normalherstellungskosten

thk steht für:
 Tharaka (ISO-639-3-Code), regionale Variante von Meru (Sprache), Sprache der Meru (Volk)

Abkürzung